СЗТМ

 Саратовский завод тяжёлого машиностроения
 Сибирский завод тяжёлого машиностроения